Tombi peut désigner :
 Tombi!, un jeu de plates-formes
 Tombi, un village du Cameroun.